Miejscowości w USA:
 Orange City – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Volusia
 Orange City – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Sioux